Karel D'Haene, Belgisch voetballer
 Koen D'haene, Belgisch onderwijzer, schrijver en journalist
 Kristof D'haene, Belgisch voetballer
 Wouter D'Haene, Belgisch kanovaarder

Zie ook 
 Dhaene (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam